Der Diskuswurf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 wurde am 19. und 21. August 2009 im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die Australierin Dani Samuels. Silber gewann wie bei den Weltmeisterschaften 2007 die Kubanerin Yarelys Barrios. Ihre dritte WM-Bronzemedaille nach 1999 und 2007 gewann die rumänische Vizeweltmeisterin von 2001 Nicoleta Grasu, die außerdem 1998 und 2006 jeweils EM-Bronze errungen hatte.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1987 bestehende WM-Rekord wurde auch bei diesen Weltmeisterschaften bei Weitem nicht erreicht. Der beste Wurf – Weltmeisterin Dani Samuels im Finale mit 65,44 m – lag um 6,18 m unter dieser Marke.

Es gab einen Landesrekord:
53,84 m – Kazai Suzanne Kragbé (Elfenbeinküste), Qualifikation, Gruppe B am 19. August

Doping 
Die Dopingprobe der in der Qualifikation ausgeschiedenen Ukrainerin Olena Antonowa enthielt Stanozolol. Ihr Ergebnis wurde gestrichen und sie erhielt eine zweijährige Sperre bis zum 22. Juli 2015.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
39 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 61,50 m. Zehn Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zwei nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 60,46 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

19. August 2009, 10:10 Uhr

Gruppe B 
19. August 2009, 11:40 Uhr

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Diskuswerferinnen:

Finale 
21. August 2009, 20:20 Uhr

Video 
 DISCUS World Champs Berlin 2009 Women Final.m4v, youtube.com, abgerufen am 12. Dezember 2020

Weblinks 
 12th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2020
 Women Discus Throw Athletics XII World Championship 2009 Berlin (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 12. Dezember 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Discus Throw, Berlin 2009, S. 340f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 12. Dezember 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Berlin